Baxley peut faire référence à :

Toponyme 
 Baxley, siège du comté d'Appling, dans l’État de Géorgie, aux États-Unis ;

Patronyme 
 Barbara Baxley (1923-1990), actrice américaine ;
 Craig R. Baxley (1949-), réalisateur américain ;
 Paul Baxley (1923-2011), acteur et réalisateur américain.

Homonymie de patronyme